Kaoma peut désigner :

Divers 
 Kaoma est un groupe de musique français.

Toponyme 

 Le District de Kaoma est un district de Zambie.

Patronyme 

 Wellington Kaoma (1974-), est un arbitre international zambien de football.
Patronyme zambien